Black Fox: The Rise and Fall of Adolf Hitler – film documentario del 1962 diretto da Louis Clyde Stoumen
 The Black Fox - Gli ostaggi (Black Fox) – film per la televisione del 1995 diretto da Steven Hilliard Stern
 Black Fox – romanzo di Matt Braun
 Volpe Nera (Black Fox) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
 The Black Fox